Gründau ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Gründau, Gemeinde im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Gründau (Gemeinde Kirchberg), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg in Tirol, Bezirk Kitzbühel, Tirol

 Gründau (Fluss), rechter Zufluss der Kinzig bei Langenselbold, Main-Kinzig-Kreis, Hessen

Siehe auch: 
 Grundau
 Grünau